Zapping Zone — programa de televisão também conhecido como ZZ
Mobile Suit Gundam ZZ  — anime japonês da franquia Gundam
ZZ (banda) — banda de rock do Japão
ZZ Top — banda e rock dos Estados Unidos da América

Desambiguações de siglas